

Geografia
 Gluck Peak – montagna sull'isola Alexander I in Antartide

Persone
 Gluck (1895-1978) – pittrice britannica
 Alma Gluck (1884-1938) – cantante d'opera
 Barbara Gluck (* 1938) – fotografa
 Carol Gluck (* 1941) – storico
 Christoph Willibald Gluck (1714-1787) – compositore tedesco
 Herschel Gluck (* 1959) – rabbino
 Griffin Gluck (* 2000) – attore statunitense
 John Gluck (1906-1952) – partigiano tedesco
 Maxwell Henry Gluck (1899-1984) – ambasciatore
 Themistocles Gluck (1853−1942) – chirurgo
 Viktor Gluck (1897-1957) – cameraman
 Will Gluck – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

Altro 
 (7624) Gluck, asteroide

Pagine correlate 
Glück